Wiwery (Viverrinae) – podrodzina drapieżnych ssaków z rodziny wiwerowatych  (Viverridae).

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące w Afryce oraz południowej i południowo-wschodniej Azji:

Systematyka 
Do podrodziny należą następujące występujące współcześnie rodzaje:
 Viverricula  – wiwerka – jedynym przedstawicielem jest Viverricula indica  – wiwerka malajska
 Civettictis  – cyweta – jedynym występującym współcześnie przedstawicielem jest Civettictis civetta  – cyweta afrykańska
 Viverra  – wiwera

oraz rodzaje wymarłe:
 Megaviverra 
 Vishnuictis 
 Viverrictis

Uwagi

Przypisy

Bibliografia